Feilongus — род птерозавров из подсемейства Moganopterinae семейства ктенохазматид, живших в течение барремского — аптского веков ( назад). Ископаемые остатки найдены в нижнемеловых отложениях формаций  в Бэйпяо и  (Ляонин, Китай).

Описание 
Название роду дали в 2005 году Ван Сяолинь и его коллеги. Типовым и единственным видом является Feilongus youngi. Название происходит от китайского feilong — «летающий дракон». Видовое наименование дано в честь китайского палеонтолога Ян Чжунцзяня (1897—1979).

Род Feilongus основан на голотипе IVPP V-12539 — черепе с сочленённой нижней челюстью, принадлежащих подростковой особи, вместе с отделённой черепной коробкой на том же окаменелом образце. Останки сильно повреждены. Следует отметить наличие на черепе двух костяных гребней: один длинный и низкий на середине морды, другой выступает назад от затылочной части черепа. Верхняя челюсть была на 10 %, или на 27 миллиметров, длиннее нижней. Сохранившаяся часть второго гребня была короткой, с закруглённым передним краем и, возможно, имела расширение из мягких тканей, ныне утраченных. Единственный известный череп чрезвычайно удлинён, со слегка выгнутым верхом, имеет длину 390—400 миллиметров. Ван оценил размах крыльев в 2,4 метра, что довольно много для базальной группы птеродактилей. Челюсти содержали 76 длинных, изогнутых игольчатых зубов, 18 в верхней челюсти, 19 — в нижней, зажатых на концах клюва, в дальней трети.

Систематика 
Кладистический анализ, сделанный авторами описания, показал Feilongus в качестве сестринского таксона клады, к которой относился цикнорамфус (галлодактиль), и отнёс их к семейству Gallodactylidae (по Келлнеру), кладе Ctenochasmatoidea в пределах  надсемейства Archaeopterodactyloidea, содержащей, по словам Александра Келлнера, наиболее базальных птеродактилей. Ктенохазматоиды известны по тонким, мелким зубам, которыми они вытаскивали из воды пищу, подобно современным фламинго. Однако анализ, проведённый в 2006 году Люй Цзюньчаном, выявил принадлежность Feilongus к группе Ornithocheiroidea, ближе к семейству Anhangueridae. Следующая публикация этих же автора с коллегами причислила Feilongus и Boreopterus к новому семейству Boreopteridae. В 2014 году исследования, выполненные Андресом, Кларком и Сюй Сином, подтвердили первоначальную версию о принадлежности Feilongus к кладе Ctenochasmatoidea, но перенесли род в другое семейство — ктенохазматид, в олиготипическое подсемейство Moganopterinae, содержащее ещё род Moganopterus:

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Archaeopterodactyloidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2005 году
Таксоны животных, названные в честь людей
Фоссилии из меловых отложений Китая